Валтотопи може да се отнася за:

 Дъмбово, на гръцки от 1926 Валтотопи, село в дем Пеония, Гърция;
 Бейлик махала, на гръцки Валтотопи, село в дем Довища, Гърция.